Jenaro Talens (Tarifa, 14 de enero de 1946), es un poeta, ensayista y traductor español. Hermano del novelista Manuel Talens.

Estudios 
Jenaro Talens hizo sus estudios de bachillerato en el Colegio de los Hermanos Maristas de Granada. Tras terminar el Preuniversitario en junio de 1963, se trasladó a Madrid, becado por el Comité Olímpico en la Residencia Blume. Cursó estudios en Ciencias Económicas y Arquitectura en la Universidad de Madrid, abandonando ambas carreras y el deporte en la primavera de 1966 para matricularse en la Facultad de Filosofía Letras de la Universidad de Granada, donde obtuvo la Licenciatura con Premio extraordinario. 

De nuevo en la Residencia Blume desde septiembre de 1967, compaginó el atletismo como titular de la selección española en 100 y 200 metros lisos y relevos 4 x 100 con sus estudios de doctorado hasta su retirada definitiva de las pistas en el otoño de 1969. Se doctoró en Filología Románica por la Universidad de Granada en 1971, con una tesis sobre la poesía de Luis Cernuda. 

Profesor desde 1968 en la Universidad de Valencia (donde ocupó sucesivamente las cátedras de Literatura española, Teoría de la Literatura y Comunicación Audiovisual) y entre 1996 y 1998 en la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 1999 hasta su jubilación en 2011 ha sido catedrático de Literaturas Hispánicas, Literatura Comparada y Estudios europeos en la Universidad de Ginebra, ciudad donde reside y donde continúa como catedrático emérito en el Institute for Global Studies al tiempo que, tras reincorporarse a su cátedra de Comunicación audiovisual en la Universitat de València, Estudi General, ha sido nombrado asimismo catedrático emérito de la disciplina en el Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación. 

Ha sido Profesor visitante en diferentes centros europeos y americanos: Minnesota, Montreal, California-Irvine, Aarhus, Technische de Berlín y Buenos Aires, de cuya Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo -FADU- es Profesor Honorario. Dirige las colecciones de ensayo "Signo e imagen" y "cineastas", de Ediciones Cátedra y "Otras Eutopías", de Ediciones Biblioteca Nueva, así como la colección de poesía de la Editorial Salto de Página, esta última en colaboración con Clara Janés. Fundador de la revista de Hispanismo "Boletín Hispánico Helvético" que dirigió hasta su jubilación ginebrina (volumen 15-16), en la actualidad dirige una nueva revista semestral cuatrilingüe (español-francés-inglés-italiano), "EU-topías. Revista de interculturalidad, comunicación y estudios europeos/Revue d'interculturalité, communication et études européennes/A Journal on Interculturality, Communication and European Studies/Rivista d'interculturalità, communicazione e studi europei", coeditada por el Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universitat de Valencia. Estudi General y el Institute for Global Studies de la Universidad de Ginebra. En 2014 fue nombrado Doctor Honoris causa por la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso, Chile) y en 2015 ha recibido el Ida Beam Distinguished Visiting Professorship de la University of Iowa (EE.UU.), distinción que recibieron en años anteriores poetas como John Ashbery, Seamus Heaney o Derek Walcott, novelistas como Saul Bellow o Philip Roth y pensadores como Harold Bloom o Jean-François Lyotard. En la primavera de 2016 ha sido elegido miembro de la Academia Europaea, dentro de la sección de Film, Media and Visual Studies.

Obra ensayística 
Ha publicado libros y artículos en español, francés, inglés y catalán sobre Semiótica, Historia y Teoría literaria e Historia y Teoría fílmica:

 El espacio y las máscaras, Barcelona, Anagrama, 1975.
 Novela picaresca y práctica de la transgresión, Madrid, Júcar, 1975.
 El texto plural, Valencia, Universidad, 1975.
 La escritura como teatralidad, Valencia, Universidad, 1977.
 Elementos para una semiótica del texto artístico (con José Romera Castillo, Antonio Tordera y Vicente Hernández Esteve), Madrid, Ediciones Cátedra, 1978)
 Escriptura i ideologia, Valencia, Tres i Quatre, 1979.
 Beckett y su obra, Barcelona, Barcanova, 1979.
 El ojo tachado, Madrid, Ediciones Cátedra, 1986. [versión inglesa ampliada The Branded Eye, The University of Minnesota Press, 1993, traducido asimismo al italiano, L'occhio aperto, Bari, Laterza, 2009; 2.ª edición española, Madrid, Ediciones Cátedra, 2010]
 Autobiography in Early Modern Spain (con Nicolas Spadaccini), Minneapolis, Hispanic Issues, 1988.
 The Writing of Modernity (con Nicolas Spadaccini), Minneapolis, Hispanic Issues,  1989.
 Through the Shattering Glass. Cervantes and the Dialogic World (con Nicolas Spadaccini), Minneapolis/London, The University of Minnesota Press, 1992.
 The Politics of Editing (con Nicolas Spadaccini), Minneapolis, Hispanic Issues,  1992.
 Critical Practices in Post-Franco Spain (con Silvia López y Darío Villanueva), Minneapolis, Hispanic Issues,  1994.
 Rhetoric and Politics. Gracián and the New World Order (con Nicolas Spadaccini), Minneapolis, Hispanic Issues,  1997.
 Modes of Representation in Spanish Cinema (con Santos Zunzunegui), Minneapolis, Hispanic Issues, 1998.
 El sujeto vacío (Madrid, Cátedra, 2000)
 Negociaciones. Para una poética dialógica, (Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.
 Contracampo. Ensayos sobre Teoría e Historia del cine (con Santos Zunzunegui), Madrid, Ediciones Cátedra, 2007.
 Locus amoenus. Antología de la poesía medieval en la península Ibérica (con Carlos Alvar), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2009.
 Carrefour Europe (con Silvio Guindani), Bruxelles, Bruylant, 2010.
 El espacio del poema (con Itziar López-Guil), Madrid, Biblioteca Nueva, 2011.
 La caverne des rêves. Dix poèmes chinois en langues romanes (con Nicolas Zufferey, Raluca Droahna, Nuno Júdice, Fabio Pusterla, Clau Solèr y Eduard Verger), Genève, Les Éditions du Pernoud, 2011.
 Oteiza y el cine (con Santos Zunzunegui y Paulino Viota), Madrid, Museo Reina Sofía, 2011.
 La música de Rousseau, Madrid, Libros de la resistencia, 2016.

Además ha publicado trabajos para catálogos sobre fotografía (en torno a Alberto García-Alix, Daido Moriyama y Pilar Moreno) y artistas plásticos como Jordi Teixidor.

Textos traducidos 

 Samuel Beckett, Poemas/, Barcelona, Barral Editores, 1970 [del inglés y francés]
  Friedrich Hölderlin, Poemas/, Valencia, Hontanar, 1971 (en colaboración con Ernst-Edmund Keil) [del alemán]
 Ernst Stadler, Georg Heym, Georg Trakl, Poesía expresionista alemana/, Valencia, Hontanar, 1972.  2Madrid, 1981) (en colaboración con Ernst-Edmund Keil) [del alemán]
 Johann Wolfgang Goethe, Diván de Oriente y Occidente/, Málaga, El Guadalhorce, 1972 (selección y versión de Ernst-Edmund Keil y Jenaro Talens) [del alemán]
 Lu Hsun, Sobre la clase intel.lectual/, Valencia, Tres i Quatre, 1973 [del italiano]
 Samuel Beckett, Film/, Barcelona, Tusquets, 1975 [del inglés]
 Herman Hesse, Escrito en la arena/, Madrid, Visor, 1977 [del alemán]
 Samuel Beckett, Detritus/, Barcelona, Tusquets, 1978  [del inglés y francés]
 Wallace Stevens, Mañana de domingo/, Valencia, Septimomiau, 1978 [del inglés]
 William Shakespeare, El rey Lear/, Valencia, Instituto Shakespeare, 1979 (en colaboración con Manuel Ángel Conejero, Vicente Forés y Juan Vicente Martínez Luciano) [Edición de bibliófilo] (Edición crítica bilingüe en Ediciones Cátedra) [del inglés]
 William Shakespeare,  Macbeth/, Valencia, Instituto Shakespeare, 1980 (en colaboración con Manuel Ángel Conejero, Vicente Forés y Juan Vicente Martínez Luciano) [Edición de bibliófilo] (Edición crítica bilingüe en Ediciones Cátedra) [del inglés]
 Friedrich Hölderlin, Las grandes elegías/, Madrid, Ediciones Hiperión, 1980 [del alemán]
 William Shakespeare, El mercader de Venecia/, Valencia, Instituto Shakespeare, 1981 (en colaboración con Manuel Ángel Conejero, Vicente Forés y Juan Vicente Martínez Luciano) [Edición de bibliófilo] (Edición crítica bilingüe en Ediciones Cátedra) [del inglés]
 William Shakespeare, Doce Sonetos/, Valencia, Instituto Shakespeare, 1981 (=1973)  [del inglés]
 William Shakespeare, Como gustéis/, Valencia, Instituto Shakespeare, 1983 (en colaboración con Manuel Ángel Conejero y Juan Vicente Martínez Luciano) [Edición de bibliófilo] (Edición crítica bilingüe en Ediciones Cátedra) [del inglés]
 Novalis, Escritos escogidos/, Madrid, Visor, 1984 (en colaboración con Ernst-Edmund Keil, Herta Schulze y Francisco Gil) [del alemán]
 William Shakespeare, Otelo/, Valencia, Instituto Shakespeare, 1984 (en colaboración con Manuel Ángel Conejero y Juan Vicente Martínez Luciano) [Edición de bibliófilo] (Edición crítica bilingüe en Ediciones Cátedra) [del inglés]
 William Shakespeare, Romeo y Julieta/, Valencia, Instituto Shakespeare, 1986 (en colaboración con Manuel Ángel Conejero y Juan Vicente Martínez Luciano) [Edición de bibliófilo] (Edición crítica bilingüe en Ediciones Cátedra) [del inglés]
 Samuel Beckett, Pavesas (teatro, radio, televisión)/ Barcelona, Tusquets, 1987 [del inglés y francés]
 William Shakespeare, Noche de Reyes/, Valencia, Instituto Shakespeare, 1987 (en colaboración con Manuel Ángel Conejero y Juan Vicente Martínez Luciano) [Edición de bibliófilo] (Edición crítica bilingüe en Ediciones Cátedra) [del inglés]
 Wallace Stevens, Las auroras del otoño y otros poemas/, Madrid, Visor, 1988 [del inglés]
 William Shakespeare, Hamlet/, Valencia, Instituto Shakespeare, 1990 (en colaboración con Manuel Ángel Conejero y Juan Vicente Martínez Luciano) [Edición de bibliófilo] (Edición crítica bilingüe en Ediciones Cátedra) [del inglés]
 Samuel Beckett, Manchas en el silencio/, Barcelona: Tusquets, 1990 [del inglés y francés]
 Edmond Jabès, Negrura de los signos/, La Laguna: Syntaxis, 1991 [del francés]
 William Shakespeare, La tempestad/, Valencia, Instituto Shakespeare, 1992 (en colaboración con Manuel Ángel Conejero) [Edición de bibliófilo] (Edición crítica bilingüe en Ediciones Cátedra) [del inglés]
 William Shakespeare, Antonio y Cleopatra/, Valencia, Episteme, 1996 (Edición crítica bilingüe en Ediciones Cátedra) [del inglés]
 The Reduced Shakespeare Company. Las obras completas de William Shakespeare (abreviadas)/. Valencia, Episteme, 1997 (en colaboración con Manuel Ángel Conejero) [del inglés]
 T. S. Eliot. El viaje de los Magos/, Valencia, El dragón de Gales, 1997 (ilustraciones de Érika Perales) [del inglés]
 Samuel Beckett. Relatos/. Barcelona, Tusquets, 1997 (en colaboración con Félix de Azúa y Ana M.ª Moix) [del inglés y francés]
 Ernst Stadler, Georg Heym, Georg Trakl, Tres poetas expresionistas alemanes/, Madrid: Hiperión, 1998 [del alemán].
 Jacques Roubaud, Cuarenta poemas/ Madrid: Hiperión, 1998 (traducción colectiva, en colaboración con Francisco Castaño, Jesús Munárriz, Jorge Reichman, Ada Salas y el autor).
 Bertolt Brecht, Poemas de amor/, Madrid, Hiperión, 1998 (en colaboración con Vicente Forés y Jesús Munárriz) [del alemán]
 Bertolt Brecht Más de cien poemas/, Madrid, Hiperión, 1998 (en colaboración con Vicente Forés y Jesús Munárriz) [del alemán]
 Rainer Maria Rilke, Elegías de Duino/, Madrid, Hiperión, 1999 [del alemán]
 Ezra Pound, Personae/, Madrid, Hiperión, 2000 (en colaboración con Jesús Munárriz) [del inglés]
 Samuel Beckett, Poesía completa/ Madrid: Hiperión, 2000 (edición tyrilingüe) [del inglés y francés]
 Derek Walcott, La abundancia/, Madrid, Visor, 2001 (en colaboración con Vicente Forés) [del inglés]
 La mirada cercana. Antología de poesía portuguesa/, Madrid, Hiperión, 2001 (en colaboración con Jesús Munárriz y Carlos Clementson)  [del portugués]
 Corona ginebrina en honor de los poetas Adonis y Natan Zach/ Genève, Les Éditions du Pernoud, 2004 (en colaboración con Carlos Alvar) [del árabe y hebreo]
 Seamus Heaney, Campo Abierto. Antología poética 1966-1996/, Madrid, Visor, 2004 (en colaboración con Vicente Forés) [del inglés]
 Derek Walcott, La Odisea/ Madrid, Visor, 2005 (en colaboración con Manuel Talens) [del inglés]
 Samuel Beckett. Obra dramática/. Barcelona, Tusquets, 2006 (recoge Pavesas, retraducido de nuevo completo, más dos piezas traducidas por Ana M.ª Moix y una en versión de José Sanchis Sinisterra) [del inglés y francés]
 Natan Zach, Continente perdido/ Madrid, Visor, 2006 (en colaboración con Manuel Talens, Mois Benarroch y el autor) [del hebreo y las versiones inglesa e italiana]
 Georg Trakl, Sebastián en sueños y otros poemas/, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2006 [del alemán]
 Je te donne ces vers… Almanacco petrarchesco/Almanaque petrarquista, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006 [del italiano]
 Alda Merini, Vacío de amor/, Palencia, Ediciones Cálamo, 2010 (en colaboración con Mercedes Arriaga Flórez) [del italiano]
 Wallace Stevens, Las auroras del otoño y otros poemas/, Madrid, Visor, 2012 (2.ª edición ampliada) [del inglés]
 José María Blanco White, Night & Death/. Presentación de Antonio Molina Flores, Sevilla, Berenice, 2012 (con otros autores) [del inglés]
 Walter Benjamin, El truco preferido de Satán/, fotografías de Alberto García-Alix, Madrid, Editorial Salto de página/Grupo Editorial , 2012 (en colaboración con Vicente Forés) [del alemán]
 Rainer M. Rilke, Las rosas, seguido de Esbozos valaisanos/, Madrid, Salto de Página, 2012 (en colaboración con Clara Janés). Publicado con el seudónimo de Ariel Napolitano [del francés]
 William Shakespeare, Sonetos/, Madrid, Ediciones Cátedra, 2014 (Edición crítica bilingüe en colaboración con Richard Waswo) [del inglés]
 Nuno Júdice, Cântico dos cânticos/Cantar de los cantares/, Dibujos de Pedro Castro Ortega, Cuenca, Segundo Santos Ediciones, 2015 (Edición bilingüe [del portugués]
 Walter Benjamin, Mediaciones/, Selección, edición, traducción y prólogo de Pilar Carrera y Jenaro Talens, Madrid, Biblioteca Nueva, 2017

Obra poética 

Jenaro Talens ha sido encuadrado por la crítica en la generación poética surgida en la poesía española contemporánea de la España a finales de los años sesenta, conocida como "generación novísima", "generación de 1970" o "generación del lenguaje", si bien siempre mantuvo, desde sus inicios, una posición excéntrica y marginal respecto a las que se consideraban las características definitorias del movimiento (esteticismo, venecianismo, culturalismo, etc.). Definido como metapoeta, difícil e intelectual —aspectos que el propio autor ha rebatido de forma reiterada en sus escritos teóricos—, hay en su poesía una continua reivindicación de lo sensorial y corpóreo, a la vez que un constante cuestionamiento de la noción de sujeto cartesiano que ha servido de eje conductor a las escrituras de la Modernidad. En palabras de Gilles Deleuze, “un proceso de subjetivación, es decir, la producción de un modo de existencia, no puede confundirse con un sujeto, a menos que se le despoje de toda identidad y de toda interioridad. La subjetivación no tiene ni siquiera que ver con la persona: se trata de una individuación, particular o colectiva, que caracteriza un acontecimiento (una hora del día, una corriente, un viento, una vida). Se trata de un modo intensivo y no de un sujeto personal. Es una dimensión específica sin la cual no es posible superar el saber ni resistir al poder”. Este planteamiento no estriba ni afecta tan solo a que la escritura de Talens haya sintomatizado siempre el papel subversivo del sujeto lírico marcando en primer plano la dimensión retóricamente mediada del lenguaje. Se establece en un nivel más profundo: allí donde la fuerza subversiva de ese gesto radica en ofrecerse como correlato de una subjetividad que, verso a verso, materializa un campo de fuerzas en el que la mediación retórica del lenguaje articula de modo progresivo una memoria del sí mismo que ya no es tiempo sino espacio. Si es cierto, como decía Beckett, que es imposible hablar sin decir “yo”, los poemas de Jenaro Talens se instalan en esa imposibilidad y someten el pronombre y su unitaria sucesividad a una permanente dispersión, con la que poder poner al descubierto las líneas intensivas de libertad y deseo que atraviesan, generándola, la enunciación de una específica propuesta de intervención en el mundo. Utilizando una imagen tan plástica como certera, podría decirse que la senda marcada por la palabra poética del yo lírico talensiano responde a aquel movimiento que se daba entre la avispa y la orquídea de Deleuze y Guattari: insecto y flor delineaban sus contornos en esa intersección, un entre que no pertenecía ni a uno ni a otro y que, no obstante, construía a cada uno de ellos. Si nos referimos a una de sus últimas entregas, quizá sean los versos iniciales de El espesor del mundo, pertenecientes a “Biografía”, los que mejor puedan ejemplificar la permanencia de este sentido de la escritura. Las fotografías de nuestra memoria no nos muestran el perfil de una imagen: “Tú, palabra, aire escrito, / de donde surge a veces / sombra y fulguración, la melancólica / inconsistencia del acontecer, / no esperes que responda / nadie por ti. ¿Qué es esta superficie / sino el envés de tu oquedad?”, sino las intersecciones de un continuum de desplazamientos con el que la voz lírica que nos habla muda a cada paso los contornos de su espacio y su sonido es el de la huella de su puro tránsito: “Escucho el viento / golpeando las ramas sin prudencia / como si allí anidasen golondrinas / en libertad. ¿Soy yo / lo que giraba en torno?”. El gesto de invitación a la resistencia desde el que nos habla la escritura talensiana obedece a una específica concepción de la poesía como pensamiento del desorden de lo visible, cuyas profundas implicaciones en el terreno epistemológico afectan por entero al papel de intervención de la escritura en el terreno ideológico. La suya es, pues, una poética que asume la tarea de pensar la comunidad como su praxis constitutiva y cuyos planteamientos se encuadran en la específica asunción de una condición postmoderna.

Libros de poesía 
 1964 - En el umbral del hombre - Granada, Veleta al Sur.
 1965 - Los ámbitos - Granada, Veleta al Sur.
 1969 - Una perenne aurora - Málaga, El Guadalhorce.
 1970 - Víspera de la destrucción - Valencia, Hontanar.
 1971 -Ritual para un artificio - Valencia, Hontanar.
 1973 - El vuelo excede el ala - Las Palmas de G. Canaria, Inventarios Provisionales.
 1978 - El cuerpo fragmentario - Valencia, Fernando Torres Editor.
 1980 - Otra escena (Profanación(es) - Madrid, Hiperión.
 1981 - Proximidad del silencio - Madrid, Hiperión - Premio de la Crítica del País Valenciano.
 1982 - Purgatori - Valencia, Fernando Torres Editor - en catalán.
 1983 - Secuencias - Granada, Don Quijote.
 1985 - Tabula rasa - Madrid, Hiperión - Finalista del Premio Nacional de literatura.
 1988 - Monólogo de Peter Pan - Granada, edición de autor. Plaquette fuera de comercio.
 1988 - El sueño del origen y la muerte - Madrid, Hiperión - Finalista del Premio Nacional de literatura.
 1990 - La locanda del tempo perso, texto bilingüe,, versión italiana de Giulia Colaizzi - Ostuni, La torre di Babele
 1992 - Eutopia, selección y traducción al portugués de Roberto Reis - Río de Janeiro, Imago
 1994 - Orfeo filmado en el campo de batalla - Madrid, Hiperión - Finalista del Premio Nacional de literatura.
 1994 - Orfeo ripreso sul campo di battaglia, traducción italiana de Mercedes Arriaga, prólogo de Patrizia Calefato - Bari, Palomar
 1997 - Viaje al fin del invierno - Madrid, Visor - Premio Internacional Fundación Loewe
 1999 - Sol de intemperie, texto original castellano con versión inglesa de Nicholas Spadaccini, versión italiana de Mercedes Arriaga, versión francesa de Jacqueline Heuer, versión portuguesa de Rosa Correia y versión alemana de Henriette Partzsch - Ginebra, Les éditions du Pernoud
 2001 - Profundidad de campo - Madrid, Hiperión - Premio Andalucía de la Crítica - Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana - Premio Francisco de Quevedo de la Comunidad de Madrid. - Finalista del Premio Nacional de literatura.
 2001 - Minimalia - Edición de Juan Carlos Fernández Serrato - Madrid, Biblioteca Nueva.
 2003 - El espesor del mundo/On the Nature of Things, versión inglesa de Noga Tornapolski - Madrid, Biblioteca Nueva.
 2004 - Soliloquio del Rey Mago - Ginebra, Les éditions du Pernoud
 2004 - Reise zum Ende des Winters, versión alemana de Henriette Partzsch, prólogo de Olvido García Valdés - Ginebra, Les éditions du Pernoud
 2005 - La permanencia de las estaciones. Los poemas en prosa - Edición de José Francisco Ruiz Casanova -  Valencia, Institució Alfons el Magnànim - Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana
 2006 - Orpheus Shot On The Battlefield, Translated from the Spanish by Valeria Wagner and Richard Waswo - Mineápolis, Studia Hispanica Editors
 2006 - Cinq façons d'en finir avec Août, traduit de l'espagnol par Didier Coste- Madrid, La Goleta. Edición bilingüe.
 2010 - Perpetuum mobile - Edición de autor - Ginebra, Plaquette fuera de comercio.
 2011 - Perpetuum mobile - traduzione italiana di Valerio Nardoni, Firenze, Pimpirimpana.
 2011 - Un cielo avaro de esplendor - Madrid, Editorial Salto de página/Grupo Editorial .
 2013 - El hombre que miraba el cielo - Edición hexalingüe [español, catalán (textos originales), francés, inglés, polaco y ruso (versiones)], Traducción colectiva realizada entre equipos de las Universidades de Granada, Lausanne, NYU, Varsovia y Moscú, bajo la dirección de Joëlle Guatelli-Tedeschi. Selección y prólogo de Susana Díaz - Granada, Jizo Ediciones.
 2013 - Tabula rasa / El sueño del origen y la muerte - Edición crítica de Paul Cahill - Madrid, Biblioteca Nueva/Grupo Editorial , colección Clásicos.
 2014 - Silencio entre los manzanos. Requiem por A. D. O. (1942-2014 - Edición limitada fuera de comercio - Cuenca, Segundo Santos Ediciones.
 2015 - Noche de Reyes - Fotografías de Michäel Nerlich - Edición limitada fuera de comercio - Cuenca, Segundo Santos Ediciones.
 2015 - El sueño de Einstein - Madrid, Editorial Salto de página.
 2016 - Del caminar cuando se ha puesto el sol - Fotografías de Pilar Moreno - Edición limitada fuera de comercio - Cuenca, Segundo Santos Ediciones.
 2016 - Sentido del movimiento  - Valladolid, Fundación Jorge Guillén.
 2016 - Instrucciones para leer tu cuerpo como un mapa - Texto bilingüe. Versión al gallego de Chus Pato - Acuarelas de Luis Vidal - Edición limitada fuera de comercio - Cuenca, Segundo Santos Ediciones.
 2016 - Cartas de amor de un paseante solitario  - Edición limitada fuera de comercio - Cuenca, Segundo Santos Ediciones.
 2018 - Los irrepetibles  - Edición limitada fuera de comercio - Madrid, Ediciones Track & Field.

Iconotextos 
 1970 - Una perenne aurora - Valencia - Dibujos de Tomás March. Edición no venal.
 1985 - La mirada extranjera - Valencia - Fundación Instituto Shakespeare - Fotografías de Michäel Nerlich. Edición de bibliófilo fuera de comercio.
 1986 - La mirada extranjera - Madrid - Hiperión - Fotografías de Michäel Nerlich.
 1987 - Purgatorio - Madrid - Hiperión - Dibujos de Domènec Canet.
 1988 - Five Ways to Finish August - Mineápolis - Prisma Books - Fotografías de Christine Cotaz-Bertholet.
 1989 - Looking in/Looking out - Mineápolis - Studia Hispánica Editors - Fotografías de Michäel Nerlich.
 1992 - Moins qu'un image - París - Fondation Noesis - Fotografías de Jean Paul Billerot.
 1995 - De qué color son las princesas - Valencia - Episteme - Fotografías de Pilar Moreno.
 2005 - Vivir, ése es su nombre. Por la ruta del Quijote, textos de Jenaro Talens y Kareen D. Klein, dibujos de Carlos Alvar y Sandra Moser - Ginebra, Les éditions du Pernoud
 2006 - Por los caminos de Al-Andalus - Madrid - Luis Burgos - Pinturas de Marta Cárdenas.
 2008 - La certeza del girasol - Valencia - Editorial Azotes caligráficos - Edición manuscrita con ilustraciones de Carmen Alvar.
 2008 - Guía de peregrinos - Genève - Tríptico fuera de comercio con motivo del Viaje de estudios por el Camino de Santiago - Con ilustraciones de Carlos Alvar.
 2013 -  Érase una vez… - Granada - Editorial Carril del Picón - Edición limitada fuera de comercio con fotografías anónimas de los años 50 y 60 del Colegio de los HH. Maristas de Granada.
 2013 - Según la costumbre de las olas - Madrid - Editorial Salto de página/Grupo Editorial  - Fotomontajes de Clara Janés.
 2014 - De(s)apariciones / De(s)aparições / Di(s)paritions - Edición trilingüe español-portugués-francés. Versiones de Nuno Júdice y Jacques Ancet - Cuenca - Segundo Santos Ediciones - Pinturas de Silvana Solivella.
 2014 - Arnau - Edición limitada fuera de comercio - Cuenca, Segundo Santos Ediciones -  - Fotografías de Adriana Veyrat. Con traducción catalana del autor.
 2014 - Mirar el mundo sin soñar con nada / To look at the world without dreaming of nothing - Edición bilingüe español-inglés. Versión inglesa de Giulia Colaizzi, Richard Waswo y el autor - Cuenca - Segundo Santos Ediciones -Fotografías de Erika Perales.
 2014 - Lo que los ojos tienen que decir -  Madrid - Ediciones Cátedra - Folografías de Alberto García-Alix.
 2015 - Y se quedarán los pájaros cantando -  Cuenca - Segundo Santos Ediciones -Fotografías de Michäel Nerlich.
 2016 - Baja definición -  Ginebra (Suiza) - Ediciones Carouge -Fotografías de Pilar Carrera. Plaquette fuera de comercio.
 2017 - Nubes pasajeras -  [[Cuenca](España)|Cuenca]] - Segundo Santos Ediciones - Fotografía de Pilar Carrera. Plaquette fuera de comercio.
 2017 - El otro lado del espejo -  Madrid - Abada editores -Fotografías de Pilar Carrera.
 2018 - Armisticio. Edición bilingüe español-inglés. Versión inglesa de Giulia Colaizzi y el autor -  [[Cuenca](España)|Cuenca]] - Segundo Santos Ediciones - Acuarela de Jorge Alvar. Plaquette fuera de comercio.
 2018 - A trenc d'alba. Edición bilingüe español-catalán. Versión catalana del autor -  [[Cuenca](España)|Cuenca]] - Segundo Santos Ediciones - Fotografía de Pilar Carrera. Plaquette fuera de comercio.
 2018 - Homenaje a Matsuo Basho. Versiones y palimpsestos de Jenaro Talens - Prólogo de Clara Janés - Imágenes de Adriana Veyrat]] - [[Cuenca](España)|Cuenca]] - Segundo Santos Ediciones. Edición fuera de comercio.
 2018 - Alén do solpor. Edición bilingüe español-gallego. Versión al gallego del autor -  [[Cuenca](España)|Cuenca]] - Segundo Santos Ediciones - Fotografía de Pilar Carrera.Plaquette fuera de comercio.
 2018 - Fragmentos de una historia inconclusa. -  [[Ginebra](Suiza)|Ginebra]] - Les Éditions du Pernoud - Fotografías atletismo español años '60 del archivo del autor. Edición fuera de comercio.
 2019 - Taking off, seguido de Armisticio. Edición trilingüe español-francés-inglés. Versión francesa de Claude Murcia; Versiones inglesas de Giulia Colaizzi y de Giulia Colaizzi y el autor -  Madrid - Fundación Shakespeare de España - Óleos y acualeras de Jorge Alvar.
 2020 - Nóstos, -  Alzira (Valencia) - Ejemplar único - pinturas de Gabriel Viñals.
 2020 - Fata Morgana. Edición bilingüe español-gallego. Versión al gallego de Pilar Carrera y el autor -  [[Cuenca](España)|Cuenca]] - Segundo Santos Ediciones - Fotografía de Pilar Carrera.Plaquette fuera de comercio.

Antologías 
 1989 - Desde esta autobiografía se ven pájaros - Sevilla - Alfar.
 1993 - Monodiálogos - Sagunto - Fundación municipal de cultura.
 1996 - Monodialogues, traducción colectiva Fondation Royaumont, revisada y completada por Claude Esteban - París - Créaphis.
 1997 - Apología de la incertidumbre - Badajoz - Aula Enrique Díez Canedo.
 1998 - Paraíso clausurado - Palma de Mallorca - Universidad de las Islas Baleares.
 1999 - Ceniza, aprendizaje, lucidez,nota preliminar de Andrés Sánchez Robayna - Málaga - Centro cultural generación del 27.
 2000 - La constancia del nómada - Valladolid - Fundación Jorge Guillén.
 2001 - Poems, translated by Giulia Colaizzi and Nicholas Spadaccini  - Durham, North Carolina - boundary2, vol. 23, #3, Fall 2001, pp. 95-115.
 2002 - Cantos rodados. Edición de Juan Carlos Fernández Serrato - Madrid - Ediciones Cátedra - col. Letras Hispánicas.
 2003 - Andaluz y frontera - San Roque - Aula de literatura José Cadalso.
 2003 - Espelhos que vivem uns dos outros, versiones de Prisca Agustoni, Rosa Correia, António Gonçalves, Roberto Reis, Laureano Silveira y Jorge Velhote; prólogo de Nuno Júdice - Ginebra - Livraria Camões.
 2004 - Lugares - Valencia - Els plecs del Magnànim.
 2005 - Lieux, versión francesa de Jean-Claude Rolland et Daría Rolland-Pérez - Valencia - Els plecs del Magnànim.
 2006 - Luoghi, versión italiana de Emilio Coco - Valencia - Els plecs del Magnànim.
 2006 - Llocs, versión catalana de Emili Casanova - Valencia - Els plecs del Magnànim.
 2006 - Luz de intemperie. Selección y estudio preliminar de Luis Vicente de Aguinaga - México DF - UNAM.
 2007 - Ceneri di senso', a cura di Giulia Colaizzi' - Bari/Sevilla - ArCiBel.
 2009 - El bosque dividido en islas pocas - Barcelona - Círculo de lectores/Galaxia Gutenberg.
 2015 - A excepción de la muerte - Granada - O gato que ri.
 2015 - Todo es poesía en Granada. Panorama poético (2000-2015). José Martín de Vayas (antólogo). Granada: Esdrújula Ediciones.

 Recopilaciones 
Su obra poética hasta 2006 se encuentra reunida en tres volúmenes, publicados por Ediciones Cátedra.
 1989 - Cenizas de sentido - Poesía 1962-1975.
 1991 - El largo aprendizaje - Poesía 1975-1991.
 2006 - Puntos cardinales - Poesía 1992-2006.

 Volúmenes de homenaje 
 2006 - J. Carlos Fernández Serrato, ed., El techo es la intemperie. Poesía y poética en Jenaro Talens - Madrid - Visor
 2006 - J. Carlos Fernández Serrato, ed., Mi oficio es la extrañeza. Ensayos sobre la poesía de Jenaro Talens - Madrid - Biblioteca Nueva
 2011 - Valeria Wagner, ed., Campos abiertos. Ensayos en homenaje a Jenaro Talens - Barcelona - Université de Genéve & Linkgua.com
 2012 - Annik Ettlin, Fabien Pillet eds., Les mouvements de la traduction, Réceptions, transformations, créations - Genève - MétisPresses
 2018 - Giulia Colaizzi, Manuel de la Fuente, Santiago Renard y Santos Zunzunegui eds., De la escritura como resistencia. Textos in honorem Jenaro Talens'' - Valencia - Universitat de València Press (PUV)

Véase también 
 Manuel Talens

Referencias

Enlaces externos 
 Un muy buen artículo sobre este autor
 Tesis doctoral de Vincent Denizeau, presentada en la Sorbona en 2010
 Revista EU-topias/Revue EU-topias/EU-topias Journal

Nacidos en Tarifa
Escritores de España del siglo XX
Escritores de España del siglo XXI
Escritores en español del siglo XX
Poetas de España del siglo XX
Poetas de la provincia de Cádiz
Escritores de la provincia de Cádiz
Poesía española contemporánea
Ensayistas de España del siglo XX
Traductores de España del siglo XXI
Traductores del alemán al español
Traductores del inglés al español
Catedráticos de la Universidad de Valencia
Catedráticos de la Universidad Carlos III
Escritores en español del siglo XXI
Poetas de España del siglo XXI
Ensayistas de España del siglo XXI
Alumnado de la Universidad de Madrid
Alumnos de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada